Борисла́вська ву́лиця — назва вулиці в різних населених пунктах колишнього СРСР, на честь українського міста Борислав.

Бориславська вулиця — вулиця в місті Донецьку.
 Бориславська вулиця — вулиця в місті Дрогобичі.
 Бориславська вулиця — вулиця в місті Івано-Франківську.
 Бориславська вулиця — вулиця в місті Києві.
 Бориславська вулиця — вулиця в місті Львів.
 Бориславська вулиця — вулиця в місті Стрию.
 Бориславська вулиця — вулиця в місті Трускавці.
 Бориславська вулиця — вулиця в місті Чернівцях.

Бориславська вулиця — вулиця в місті Астрахань.

Вулиці